

Biografia
Da bambina interpreta un personaggio nella serie di X-Files, si tratta di due episodi, uno girato nel 1993 e l'altro nel 1998. Sorella gemella di Erika Krievins si diploma successivamente al Lake Washington High School per poi frequentare la University of Washington.

Filmografia

Yes Virginia, There Is a Santa Claus (1991) Film TV
X-Files (The X Files), negli episodi "Esperimenti genetici" (1993) e "La fine" (1998)

Collegamenti esterni